Gorkij může znamenat:

 Nižnij Novgorod, ruské město na Volze

 Maxim Gorkij (1868–1936), ruský a sovětský spisovatel